W Polsce
 Lasocin – część wsi Rościszów w woj. dolnośląskim, w pow. dzierżoniowskim, w gminie Pieszyce
 Lasocin – wieś w woj. lubelskim, w pow. ryckim, w gminie Ryki
 Lasocin – wieś w woj. lubuskim, w pow. nowosolskim, w gminie Kożuchów
 Lasocin – wieś w woj. łódzkim, w pow. łowickim, w gminie Kiernozia
 Lasocin – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Mała Wieś
 Lasocin – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sochaczewskim, w gminie Brochów
 Lasocin – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Łopuszno
 Lasocin – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. opatowskim, w gminie Ożarów
 Lasocin – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. drawskim, w gminie Drawsko Pomorskie
 Lasocin – przysiółek wsi Piasek w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfińskim, w gminie Cedynia
 Lasocin – gromada w powiecie łowickim
 Lasocin – gromada w powiecie opatowskim

Zobacz też 
 Radzanowo-Lasocin